Apolonija (ime)
 Apolonija (Bitinija)
 Sveta Apolonija

Vidi i:
 Apollonia